Бухолово — название населённых пунктов.

Россия 
 Бухолово — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Бухолово — деревня в Суздальском районе Владимирской области.
 Бухолово — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Бухолово — железнодорожная платформа Рижского направления Московской железной дороги
 Посёлок станции Бухолово — посёлок в городском округе Шаховская Московской области
 Бухолово — деревня в Печорском районе Псковской области, Лавровская волость.
 Бухолово — деревня в Пыталовском районе Псковской области, Гавровская волость.
 Бухолово — деревня в Пыталовском районе Псковской области, Гавровская волость в части бывшей Дубновской волости.
 Бухолово — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Бухолово — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Бухолово — деревня в Фировском районе Тверской области.